Села:
 Прибузьке — Вінницька область, Вінницький район
 Прибузьке — Миколаївська область, Вітовський район
 Прибузьке — Миколаївська область, Очаківський район
 Прибузьке — Хмельницька область, Хмельницький район